Contea di Vernon o Vernon County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Vernon (Missouri)
 Contea di Vernon (Wisconsin)

 Parrocchia di Vernon (Louisiana)